Paola Pezzo - Italiaans wielrenster (mountainbike)
 Pezzo (Ponte di Legno) - plaats in Italië